Juan Bardem puede referirse a:

 Juan Antonio Bardem, director de cine español (1922-2002). Ganador del Premio Goya de Honor en 2001.
 Juan Bardem Aguado, compositor de cine español (1956), hijo del anterior. Candidato al Premio Goya del 2003 a la mejor música original por A mi madre le gustan las mujeres, de Inés París.